Сас може значити:
 Сас — шляхетський герб.
 Сас — муніципалітет в Іспанії
 Сас — прізвище.

Ім'я:

 Сас з Молдови — правитель земель у XIV столітті.
 Сас (індо-парфянський цар)